Die Bezeichnung punisch bezieht sich auf:

 das Volk der Punier bzw. Karthager
 die phönizisch-punische Sprache
 die Punischen Kriege